Iván González López – ex calciatore spagnolo
 Javier González López – cestista portoricano
 José Manuel González López – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Pedro González López, noto come Pedri – calciatore spagnolo